Урдиайн ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Барранка. Занимает площадь 15,37 км². Население — 710 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Наварры
Муниципалитеты Наварры